Az 1989-es karibi kupa volt az első jelentősebb labdarúgótorna a Karib-térség nemzeti tizenegyei számára. A szervezettség kezdetlegessége miatt a kvalifikáció számos eredményéről nem maradt fent írásos információ.

Selejtezőkör 
A csapatokat három zónába osztották, a zónákon belül egymással körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg. Barbadost, mint a döntő rendezőjét kiemelték és selejtező nélkül a döntő körbe jutott.

A-zóna 
Ismert eredmények:

A zónából  és  jutott tovább.

B-zóna 
Sem az eredmények, sem a részt vevő csapatok nem ismertek. A zónából  és  jutott tovább.

C-zóna 
Ismert eredmények:

A zónából  jutott tovább.

Döntő kör 
A három zónából továbbjutott öt csapatot, és a rendező Barbadost két, egyaránt három csapatos csoportba sorsolták. A csoportok győztesei játszották a kupa döntőjét.

A csoport

B csoport

Döntő

Források 

 Eredmények az rsssf.com-ról 

Karibi kupa
Karibikupa